Cette page présente le bilan par saison du Montpellier Hérault rugby, en championnat et lors des coupes nationales et européennes. À son palmarès, le club affiche deux Challenges européen en 2016 et 2021, un titre de Champion de France de Pro D2 en 2003, un bouclier européen en 2004 et un Challenge de l'Espérance en 1993.

Liens externes 
 Site officiel du club

Montpellier Hérault rugby
Montpellier